Viva Italia steht für:

 Viva Italia (1959), US-amerikanischer Film von Orson Welles 
 Viva Italia (1977), italienischer Film von Mario Monicelli, Dino Risi und Ettore Scola